Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1896 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6 au 11 avril 1896.

Précisions sur les participants 
D'après des recherches dans les années 2000, Dionýsios Kásdaglis aurait peut-être été Britannique. John Boland est Irlandais, mais l’île faisant partie du Royaume-Uni à l’époque, sa médaille est créditée pour le Royaume-Uni. Enfin, Teddy Flack est de l’État de Victoria, colonie britannique en Australie : jusqu’en 1901, l’Australie n’est pas une entité unifiée mais six colonies administrées séparément mais les résultats de Flack (seul athlète de ses Jeux venant d’une de ces six colonies) sont crédités pour l’Australie considérée comme ayant eu une délégation olympique indépendante en 1896.

L’International Society of Olympic Historians ne donne que treize joueurs, ainsi Frank Marshall et George Marshall n’auraient peut-être pas participé.

Résultats

Tableau du simple

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1896

Liens externes 
  Base de données, site officiel du CIO
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis

Tennis aux Jeux olympiques de 1896